Теннисный чемпионат Индианаполиса 2007 () — это 20й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин.

В 2007 году он проводился в Индианаполисе, США.

Соревнование являлось частью Мирового Тура ATP в рамках международной серии. Турнир является вторым этапом в мужском соревновании US Open Series того года. Победитель первого турнира серии — чех Радек Штепанек — на турнир в Индианаполисе не приехал.

Турнир прошёл с 23 по 30 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Джеймс Блэйк
 Парный разряд —  Бобби Рейнольдс /  Энди Роддик

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Дмитрий Турсунов выигрывает свой 1й турнир в году и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Фрэнк Данцевич уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро с первой попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Тревис Пэрротт выигрывает свой 1й турнир в году и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Тревис Пэрротт побеждает на турнире ассоциации впервые за 4 года, прервав серию из трёх поражений в финалах на соревнованиях подобного уровня.

См. также 
 Теннисный чемпионат Индианаполиса

 ATP Тур 2007
 US Open Series 2007

 Международная серия ATP

Ссылки 
 

США
Теннис
Июль 2007 года
2007
Индианаполис